Epytus bezeichnet in der römischen Mythologie:

 bei Ovid der 5. König von Alba Longa (Epitos oder Epitus), bei Diodor der 6. König (Epitus Silva), siehe Atys (Sohn des Alba)
 ein Trojaner und Gefährte des Aeneas (Vergil Aeneis 2,340)